Ка́берле () — чешская фамилия.

 Каберле, Томаш (род. 1978) — чешский хоккеист, защитник.
 Каберле, Франтишек (род. 1973) — чешский хоккеист, защитник.
 Каберле, Франтишек (1951) (род. 1951) — чешский хоккеист, защитник. Отец Томаша и Франтишека Каберле.